Der Apfel ist die Bezeichnung für:
 Der Apfel (1998), iranischer Film von Samira Makhmalbaf
 Der Apfel (2000), US-amerikanischer Film von Sara Jochums